Остербрух () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется союзу общин Ланд-Хадельн. Население составляет 489 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 10,21 км².

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии